Тимушев, Андрей:
 Тимушев, Андрей Антонович (1897—1969) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Тимушев, Андрей Иванович (род. 1971) — советский, российский и казахстанский хоккеист с мячом, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2003, 2005).